Kodiak kan syfta på:

 Kodiak – en stad i Alaska
 Kodiak Island – en ö i Alaska
 Kodiak (bilmodell) – av märket Skoda
 Kodiak (Ingenjörbandvagn) – ett fältarbetsfordon baserat på Leopard 2

Se även 
 Kodiakbjörn